Baráž Světové skupiny Davis Cupu 2015 představovala osm mezistátních utkání hraných mezi 18. až 20. zářím 2015. Utkalo se v ní osm týmů, které prohrály v 1. kole Světové skupiny s osmi družstvy z 1. skupin tří regionálních zón. Los proběhl 21. července 2015 v Londýně.

Vítězové se kvalifikovali do Světové skupiny pro rok 2016 a poražení pak sestoupili do 1. skupin tří regionálních zón pro rok 2016.

Týmy

Barážová utkání 
Tučně jsou zvýrazněny týmy, které postoupily do Světové skupiny 2016.

Přehled

Indie vs. Česko

Švýcarsko vs. Nizozemsko

Rusko vs. Itálie

Uzbekistán vs. Spojené státy americké

Kolumbie vs. Japonsko

Dominikánská republika vs. Německo

Brazílie vs. Chorvatsko

Polsko vs. Slovensko

Reference 

Davis Cup 2015